Палотаи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Палотаи, Бориш (23 мая 1904, Орадя — 13 сентября 1983, Будапешт) — известная венгерская детская писательница.
 Палотаи, Карой (венг. Palotai Károly; 11 сентября 1935, Бекешчаба, Венгрия — 3 февраля 2018, Дьёр, Венгрия) — венгерский футболист и арбитр.